

Изменения в новом сезоне 
В 1996 г. ДТМ был преобразован в ITC провел 13 этапов с 14 апреля по 10 ноября. FIA управляла чемпионатом, что сказалось на росте расходов и снижении доходов команд. В итоге Опель и Альфа-Ромео решили сначала сократить своё участие, а затем и вовсе прекратить.

Всего в чемпионате участвовали три марки:

 Alfa Romeo с моделью Alfa Romeo 155 V6 TI
 Mercedes с моделью Mercedes-Benz C-Klasse
 Opel с моделью Opel Calibra V6

Календарь и победители

Итоговая классификация

Зачет марок 
 1 Opel 349 очков
 2 Alfa Romeo 340 очков
 3 Mercedes-Benz 305 очков

Ссылки 
 Календарь
 Классификация пилотов

Сезоны DTM